Vlad Ţepeş puede hacer referencia a:
 Vlad Țepeș o Vlad Drăculea, príncipe medieval del principado de Valaquia (actual Rumanía); o
 Vlad Ţepeş, comuna del distrito Călăraşi, en Rumanía.